Андреас Обст ( 1996) — німецький професійний баскетболіст. Виступає за баскетбольний клуб «Баварія».
 Джеймс Обст ( 1990) — австралійський гравець у покер.
 Еріх Обст (1886—1981) — німецький географ і геополітик.
 Лінда Обст ( 1950) — американська кінопродюсерка і письменниця.
 Мартін Обст ( 1986) — німецький борець вільного стилю, срібний призер чемпіонату Європи.
 Міхаель Обст ( 1955) — німецький композитор і піаніст.
 Міхаель Обст ( 1944) — німецький весляр, учасник літніх Олімпійських ігор-1960.
 Рене Обст ( 1977) — німецький велосипедист.
 Северин Обст (1847—1917) — польський художник, живописець, графік, ілюстратор, етнограф.

німецькі прізвища